Чарльз Стю́арт (; 7 ноября 1677, Сент-Джеймсский дворец, Лондон, Англия — 12 декабря 1677, там же) — англо-шотландский принц из дома Стюартов, первый сын короля Якова II от его брака с Марией Моденской, получивший титул герцога Кембриджского. Родился и умер в правление своего дяди Карла II.

Биография 
Чарльз родился 7 ноября 1677 года в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне и стал третьим ребёнком и первым сыном Джеймса Стюарта, герцога Йоркского (будущего короля Якова II), от его второй жены Марии Моденской. Сразу после появления на свет он получил титул герцога Кембриджского. В Англии тогда правил дядя младенца по отцу Карл II, не имевший законных детей и, учитывая зрелый возраст его супруги, уже потерявший возможность обзавестись потомством. После смерти Карла короны Англии и Шотландии должны были перейти к Джеймсу, а потом — к его потомкам при наличии таковых. Поэтому известие о рождении у герцога Йоркского сына вызвало большое беспокойство в обоих королевствах: и Джеймс, и Мария были католиками, а большинство англичан и шотландцев хотело протестантского монарха. Однако юный герцог Кембриджский, подобно многим своим братьям и сёстрам, прожил совсем недолго. Он умер 12 декабря того же года, на втором месяце жизни, и был похоронен на следующий день в Вестминстерском аббатстве.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 

 

Стюарты